

Sigle 
 Manifold Absolute Pressure – Pressione dell'aria nel condotto di aspirazione in motori turbocompressi
 Maximum a posteriori estimation – Stima maximum a posteriori
 Mean arterial pressure – pressione arteriosa media
 Mediterranean Action Plan – Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo
 Microtubules associated protein – Proteine associate ai microtubuli
 Mobile Application Part – protocollo GSM
 Modified Atmosphere Packaging, confezionamento in atmosfera modificata
 moduli abitativi provvisori - soluzione alloggiativa adottata nei comuni colpiti dal terremoto dell'Abruzzo del 6 aprile 2009
 Messaggio Autogestito a Pagamento – Pubblicità elettorale

Codici 
 MAP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mamai (Papua Nuova Guinea)
 map – codice ISO 639-2 alpha-3 per le lingue austronesiane

Informatica 
 ... – elemento HTML che specifica una mappa lato client
 map – funzione di programmazione.
 map – funzione di programmazione funzionale
 map – Contenitore sequenziale del C

Medicina veterinaria 
 MAP – acronimo per il batterio Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, causa della paratubercolosi

Musica 
 Map – gruppo musicale indie rock statunitense

Persone 
 Walter Map – letterato britannico del XII secolo

Religione 
 M.A.P. – Missionarie dell'Azione Parrocchiale

Zoologia 
 MAP – Major Ampullate: abbreviazione per indicare il fusulo singolo della ghiandola della seta ampollacea maggiore posta sulle filiere dei ragni
 mAP – minor Ampullate: abbreviazione per indicare il fusulo singolo della ghiandola della seta ampollacea minore posta sulle filiere dei ragni

Altro 
 map – Museo all'aperto Bilotti di Cosenza (Italia)
 MAP – Museo delle armi bianche e delle pergamene a Gromo

Altri progetti